Ковалевщина  — топоним:

Беларусь 
 Ковалевщина — деревня, Бигосовский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Ковалевщина — деревня, Волынецкий сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Ковалевщина — хутор, Обрубский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Ковалевщина — хутор, Новопогостский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Ковалевщина — деревня, Глыбоченский сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Ковалевщина — деревня, Сорочинский сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Ковалевщина — деревня, Ковляковский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область
 Ковалевщина — деревня, Переганцевский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Ковалевщина — хутор, Спондовский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область
 Ковалевщина — деревня, Острошицкий сельсовет, Логойский район, Минская область
 Ковалевщина — посёлок, Острошицкий сельсовет, Логойский район, Минская область
 Ковалевщина — деревня, Усяжский сельсовет, Смолевичский район, Минская область

Россия 
 Ковалевщина — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Ковалевщина — посёлок в Суражском районе Брянской области.

Украина 
 Ковалевщина — село в Коростенском районе Житомирской области.